Bulaotun (kinesiska: 不老屯, 不老屯镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 86 kilometer nordost om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Bulaotun är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Taishitun,  km öster om Bulaotun. Trakten runt Bulaotun består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina